Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Ivan Du Pasquier 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Assente
 Van Winitsky (primo turno)
 Ramesh Krishnan (campione)
 Mike Cahill (primo turno)

 Marty Davis (primo turno)
 Larry Stefanki (secondo turno)
 Jonathan Smith (secondo turno)
 Jim Delaney (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Philippine International 1981